

Дяково — село, община Дупниця, Кюстендильська область

Дяково — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Дяково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область

Дяково — залізнична станція Ужгородської дирекції Львівської залізниці